Чадаевка — название населённых пунктов в России:
 Чадаевка — село в Сеченовском районе Нижегородской области.
 Чадаевка — село в Лысогорском районе Саратовской области.
 Чадаевка — деревня в Ртищевском районе Саратовской области.